Раве () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Раве, Илька (впоследствии поменял имя на Гилель Раве; 1916—2002) — израильский певец и флейтист.
 Раве, Йорик (род. 1989) — французский футболист, нападающий.
 См. также 
 Ган-Раве — региональный совет в Центральном округе Израиля, основанный в 1952 году.